Schmiedel steht für:

 ein sumpfiges Gelände als Ortsangabe, siehe Schmielen
 Schmiedel (Diakonische Einrichtung), ehemals „Schmiedelanstalten“ in Nannhausen

Schmiedel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmiedel (1930–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Annelies Schmiedel (* 20. Jahrhundert), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Benedict Schmiedel († 1654), böhmischer Förster, Wildschütze, kaiserlicher Hammerherr und Verwalter
 Christian Theodor Schmiedel (1795–1875), deutscher Astronom
 Claus Schmiedel (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Dieter Schmiedel (* 20. Jahrhundert), deutscher Schauspieler
 Fritz Schmiedel (1906–1979), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Georg Schmiedel (1855–1929), sozialistischer Lehrer und der Initiator zur Gründung des Vereins Naturfreunde
 Baron Gottfried Schmiedel (1700–1756), Hoftaschenspieler am sächsischen und polnischen Hof
 Gottfried Schmiedel (1920–1987), deutscher Musikschriftsteller und Musikkritiker, Konzertmoderator und Buchautor
 Hans-Joachim Schmiedel (* 1934), deutscher Schauspieler
 Heinz Schmiedel (1927–1978), deutscher Tänzer und Choreograph
 Jörn Schmiedel (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Johann Theodor Schmiedel (1831–1906), Amtshauptmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Schmiedel (* 1927), deutscher Historiker
 Lothar Schmiedel (1943–2019), deutscher Fußballspieler
 Oskar Schmiedel (1887–1959), österreichisch-deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Paul Wilhelm Schmiedel (1851–1935), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Paulina Schmiedel (* 1993), deutsche Schwimmerin
 Peter Schmiedel (1929–1997), deutscher Künstler
 Robert Schmiedel (* 1972), deutscher Grafiker und Illustrator
 Roland Schmiedel (1888–1967), deutscher Apotheker
 Stevie Schmiedel (* 20. Jahrhundert), deutsch-britische Genderforscherin und Gründerin von Pinkstinks Germany
 Theodor Johannes Schmiedel, deutscher Bürgermeister von Lehe
 Ute Schmiedel (* 1965), deutsche Biologin
 Walter Schmiedel (1909–1940), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Walter Schmiedel (Fußballspieler) (* 1918), deutscher Fußballspieler (DDR) 
 Werner Schmiedel (1906–1946), deutscher nationalsozialistischer Funktionär
 Wieland Schmiedel (1942–2021), deutscher Künstler

Siehe auch:

 Schmidel
 Schmidl
 Schmiedl

en:Schmiedel